El término Past and Present puede referirse a:

 Past and Present, revista de historia.
 Past and Present, episodio de la serie Stargate.
 Past and Present, álbum promocional de la banda Sonic Youth.
 Past and Present, obra del artista victoriano Augustus Egg.